«Алиса в городах» () — фильм 1973 года в жанре «road movie» немецкого кинорежиссёра Вима Вендерса. Первая часть из трилогии Вендерса (другие фильмы — «Ложное движение» (1975) и «С течением времени» (1976).

Сюжет 
После возвращения из США 31-летний журналист и фотограф-любитель Филипп Винтер (актёр Рюдигер Фоглер) неожиданно оказывается в компании девятилетней девочки: случайная знакомая (Лиза Крейцер) попросила его погулять с дочерью и не явилась в назначенное время её забрать. Филипп и девочка перемещаются по городам Рурского бассейна в поисках её родственников. Роль девочки сыграла Йелла Роттлендер.

В ролях 
 Рюдигер Фоглер
 Лиза Крейцер
 Йелла Роттлендер
 Лоис Моран — стюардесса

Факты 
Актриса-ребёнок, Йелла Роттландер, снялась в трёх лентах режиссёра Вима Вендерса. Сначала в роли пятилетнего персонажа в фильме «Алая буква» (1972, Der scharlachrote Buchstabe). Одно из её последних появлений на киноэкране связано с ролью в фильме «Так далеко, так близко!» (1993, In weiter Ferne, so nah!).

Музыка 
Музыка в фильме была написана немецкой группой Can, которые писали её в сжатые сроки, даже не зная сюжета. Это был первый фильм Вима Вендерса, в котором они принимали участие.

Цитаты из фильма 
 Когда говоришь сам с собой — слушать гораздо приятнее, чем говорить.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница фильма на сайте Немецкого киноинститута

Фильмы Германии 1974 года
Фильмы-драмы ФРГ
Чёрно-белые фильмы Германии
Роуд-муви Германии
Фильмы WDR